Johannes-Andreas Hanni – serial killer estone
 Sofiane Hanni – calciatore algerino
 Wilf Hanni – politico canadese

Pagine correlate
Hänni